Die Liste der Äbte und Pröpste von Ebersberg enthält die Namen der Klostervorsteher der Benediktinerabtei Ebersberg von ihrer Gründung im Jahr 934 bis zur Aufhebung durch Papst Clemens VIII. 1595.

Pröpste des Augustiner-Chorherrenstifts (934–1013)

Äbte des Benediktinerklosters (1013–1595)

Administratoren

Literatur 
 Michael Hartig: Die oberbayerischen Stifte, Band I: Die Benediktiner-, Cisterzienser- und Augustiner-Chorherrenstifte. Verlag vorm. G. J. Manz, München 1935, , S. 41.

Einzelnachweise 

Ebersberg
!